Linienverlauf steht für:
 
 die Trassierung eines Verkehrswegs, siehe Trasse (Verkehrsweg)
 den konzessionierten Linienweg eines öffentlichen Verkehrsmittels